Chung Kyung-ho (n. 1980), calciatore sudcoreano
 Jeong Gyeong-ho (n. 1970), cestista sudcoreano